Щрайх ( – търкам, трия) е понятие в музикалното изкуство.

Навлиза в употреба от немското наименование на лъковата струнна група в оркестър, в чийто състав влизат: I и II цигулки, виоли, виолончели и контрабаси. Оттам идват и наименованията: „щрайхови инструменти“, делящи се на висок щрайх, към които влизат цигулки и виоли, и нисък щрaйх – виолончели и контрабаси, и „Щрайхоркестър“ (нем.„Streichorchester“) – струнен оркестър, съставен изцяло от инструменти от групата на струнно-лъковите. Разположението на щрайховите инструменти в големия симфоничен оркестър е следното: високият щрайх се намира от лявата страна и срещу диригента, а ниският – от дясната му страна.

Източници 

Музикални инструменти